Teatro Piccolo di Milano
Teatro Piccolo dell'antica Pompei 
Teatro Piccolo di Roma
Teatro Eliseo Piccolo di Roma